Inverze (z lat. in-versio, obrácení, převrácení) je proces, při němž dochází k převrácení dvou nebo více věcí oproti přirozenému (nebo obvyklému) stavu. 

Může se vztahovat k těmto článkům: 

 inverze (jazykověda) – zabývá se použitím inverze v jednotlivých jazycích
 inverze teploty vzduchu – pojem z meteorologie
 inverze srážek – úbytek atmosférických srážek s rostoucí nadmořskou výškou pozorovaný ve vysokých horách
 inverze reliéfu – elevace terénu odpovídají tektonickým depresím, tj. synklinálám; deprese terénu odpovídají tektonickým elevacím, tj. antiklinálám
 inverze vrstevního sledu
 inverze stupňů – termín označující změnu klimatických podmínek vyvolaných reliéfem
 inverze populace – fyzikální stav kvantové soustavy
 inverzní prvek – termín z matematiky
 inverzní matice – matematická operace
 inverzní zobrazení – matematická funkce
 inverze (horská dráha)
 inverze, obrat akordu – pojem z hudby